Název Nová Lhota může označovat:
 Nová Lhota (okres Hodonín) – obec v okrese Hodonín
 Nová Lhota (Český Krumlov), zaniklá obec v katastru Černé v Pošumaví

 části obcí
 Nová Lhota (Kluky) – část obce Kluky v okrese Kutná Hora
 Nová Lhota (zámek) – zámek v této vesnici
 Nová Lhota (Vidice) – část obce Vidice v okres Kutná Hora

 Nová Lhota